Sainte-Geneviève-des-Bois, Essonne
 Sainte-Geneviève-des-Bois, Loiret